А́нна может означать:
 Анна — женское имя.
 Анна — день русского календаря, отмечаемый .

Носители имени

Только имя 
 Анна — сестра Дидоны (Элиссы), подвергшейся мифологизации основательницы Карфагена.
 Анна — мать Девы Марии.
 Анна (22 до н. э. — 66) — первосвященник Иудеи, тесть Каиафы.
 Анна — король Восточной Англии (636—654), сын Эни.
 Анна (ум. 1418) — великая княгиня литовская с 1392 года.
 Анна (1665—1714) — королева Англии и Шотландии с 1702 года, с 1707 — первый монарх юридически объединённой Великобритании.
 Анна (1923—2016) — супруга бывшего короля Румынии Михая I.
 Анна (род. 1950) — член британской королевской семьи, единственная дочь королевы Елизаветы II.

Имя с определением 
 Анна Болгарская — болгарская княжна IX—X века, дочь князя Болгарии Бориса I.
 Анна ван Эгмонд
 Анна д'Арпажон, графиня де Ноай
 Анна де Божё
 Анна де Лузиньян
 Анна де Монпансье
 Анна де Фуа
 Анна д’Эсте
 Анна Иоанновна (1693—1740) — российская императрица.
  (700-е гг.) — жена византийского императора.
 Анна, герцогиня Калабрийская
 Анна Кашинская (около 1280 — 1368) — тверская княгиня, святая Русской православной церкви, канонизированная в лике благоверных.
 Анна Комнина (1083—1153) — византийская принцесса, дочь императора Алексея I Комнина. Одна из первых женщин-историков.
 Анна Павловна — дочь императора Павла I, сестра императора Александра I, супруга принца Оранского.
 
 Анна Шарлотта Лотарингская
 Анна Ярославна — младшая из трёх дочерей киевского князя Ярослава Мудрого от брака с Ингегердой Шведской, супруга французского короля Генриха I и королева Франции.

Имя и фамилия 
 Анна (Благовещенская) (1898—1938) — монахиня Русской православной церкви, преподобномученица.
 Анна (Ежова) (1885—1937) — монахиня Русской православной церкви, преподобномученица.
 Анна (Макандина) (1882—1938) — святая Русской православной церкви, причислена к лику святых как преподобномученица.
 Анна (Столярова) (1895—1958) — святая Русской православной церкви, причислена к лику святых как преподобная.

Топоним 
 Анна — посёлок городского типа, центр Аннинского района Воронежской области.
 Анна — село в составе Находкинского городского округа Приморского края.
 Анна — муниципалитет в Испании.
 Анна — деревня в муниципалитете Пярну, Эстония.
 Анна — населённый пункт в Алуксненском крае Латвии.
 Анна — река в Аннинском районе Воронежской области, приток Битюга.
 Анна — река в России, приток Попигая.
 Анна-Полона — населённый пункт в Нидерландах.
 Анна — бухта на востоке залива Стрелок в восточной части залива Петра Великого Японского моря.

В кинематографе 
 «Анна» — молодёжный телесериал (Германия, 1987).
 «Анна» — художественный фильм режиссёра Альберто Латтуада (Италия, Франция, 1951).
 «Анна» — художественный фильм с Салли Кёркленд в главной роли (США, 1987).
 «Анна» — художественный фильм, продолжение одноимённого сериала (Германия, 1988).
 «Анна» — художественный фильм Евгения Гинзбурга по пьесе А. Н. Островского «Без вины виноватые» (Россия, 2005).
 «Анна» («Анна. Жена егеря») — 4-серийный телевизионный художественный фильм режиссёра Андрея Черных (Россия, 2015).
 «Анна» — фильм Люка Бессона 2019 года.
 «Анна: от 6 до 18» — документальный фильм Н. Михалкова (1993).
 Анна — главный персонаж анимационного фильма «Холодное сердце».
 Ханна. Совершенное оружие

В музыке 
 «Милая Анна» — песня группы Мата-Хари.
 «Аня» — песня музыкального коллектива «Аврора».
 «Анна» — песня группы Коридор.
 «Анна» — песня из репертуара В. Ободзинского.
 «Анна» — песня из репертуара российской певицы Иры Ежовой.
 «Anna (Go to Him)» — песня Артура Александера, исполнявшаяся группой The Beatles.
 «Ann» — песня группы The Stooges.
 «Anne» — песня американского гитариста Джона Фрушанте.
 «Dear Anna» — песня группы Buck-o-nine.
 «Anna» — песня группы Stone Sour.
 «Анна» — третий студийный альбом Валерии.
 «Анечка» — третий студийный альбом группы Винтаж.
 «Anna» — песня группы Silvano Mangano.
 «Anna» — четвёртый студийный альбом группы Wildways.

В литературе 
 «Анна» — роман в стихах, Александр Дольский (2005).

Другое 
 Анна (фрегат, 1829)
 Анна () — род цветковых растений семейства Геснериевые
 Анна — эра японского традиционного летосчисления (с 968 по 970 год)
 (265) Анна — астероид, открытый в 1887 году
 Анна — денежная единица в Британской Индии, равная  рупии, 4 пайсам или 12 паям
 «Анна» — название российской женской футбольной команды «Танаис» из города Воронеж в 1996 году.

См. также 

 Ана
 Анна Каренина (значения)
 Анук
 Анюта
 Королева Анна
 Нюра
 Святая Анна (значения)
 Ханна
 Энн